Facultad de Psicología puede referirse a:

 Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
 Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
 Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
 Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
 Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, España.
 Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, España.
 Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, España.
 Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
 Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.
 Facultad de Psicología de la Universidad de la República, Uruguay.